Dayton es el nombre de dos pueblos en Wisconsin (Estados Unidos):

  Dayton (condado de Richland, Wisconsin).
  Dayton (condado de Waupaca, Wisconsin).